Benussi ist der Familienname folgender Personen:

 Femi Benussi (* 1945), italienische Schauspielerin
 Francesco Benussi (* 1981), italienischer Fußballtorhüter
 Giovanni Benussi (* 1948), italienischer Politiker
 Ruggero Benussi (1924–2004), italienischer Politiker
 Vittorio Benussi (1878–1927), italienischer Philosoph und Psychologe